Irmak Sertkaya is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Irmak was in de serie te zien van 3 september 2007 t/m 20 mei 2011.

Irmak Sertkaya is een energiek en aanpakkend meisje uit de onderbouw. Vanaf seizoen 2 was ze de voorzitster van de leerlingenraad. Ze organiseert graag en draait graag projecten. Ook voert ze graag actie en wil ze op verschillende manieren de wereld verbeteren. Soms kan ze hierin ook wat te ver gaan. Begin seizoen 3 voerde ze actie tegen de bio-industrie en schold ze zelfs ‘De Haan moordenaar’ tegen de vader van Luxor.
De familie van Irmak is moslim. Zelf vindt ze het lastig om hiermee om te gaan. Uiteindelijk besloot ze wel een hoofddoek te dragen wanneer ze in de winkel van haar vader werkte, maar niet op school of ergens anders. Haar ouders laten haar hier vrij in. Het verhaal wordt wat lastiger wanneer ze verliefd lijkt te worden op Abel, een Nederlands niet-moslim. Ze weet zelf niet goed wat ze hiermee wil. Uiteindelijk besluit ze dat ze verkering wil, maar zonder te zoenen. Ook voor Abel is dit raar en moeilijk, maar met soms wat moeite kan hij dit accepteren.
Irmak heeft veel aan haar vader. Het is een wijze man met wie ze veel van haar problemen en frustraties deelt.
Vanaf seizoen 5 is ze in een nieuwe klas geplaatst op de dependance.

S